Der Dreiband-Weltcup 1989/5 war das 5. und damit letzte Weltcupturnier im vierten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 14. bis zum 16. Dezember 1989 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Yokohama in Japan statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in Yokohama.

Geschichte 
Das entscheidende Weltcup-Turnier um die Dreiband-Weltmeisterschaft war an Spannung kaum zu überbieten. Der Führende Ludo Dielis lag nach Punkten vorne und wurde in der ersten Runde gegen seinen Landsmann und Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans gelost. Da Torbjörn Blomdahl sein Erstrundenmatch gegen Marco Zanetti bereits gewonnen hatte, war ein Sieg absolut notwendig. Mit einer Klasseleistung gewann Dielis mit 1,727 Durchschnitt. Im Viertelfinale gewannen Blomdahl und Dielis sicher mit 3:1 Sätzen. Um neuer Weltmeister zu werden musste Dielis das Halbfinale unbedingt gewinnen um sich den Titel zu sichern. Mit der Turnierbestleistung von 2,041 gelang ihm das gegen Jun’ichi Komori. Damit war er punktemäßig selbst bei einer Niederlage nicht mehr vom Thron zu stoßen. So fehlte auch die notwendige Konzentration im Finale. Es gab eine glatte 0:4-Niederlage. Damit wurde Ludo Diels zum zweiten Mal nach 1981 Dreiband-Weltmeister.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Nobuaki Kobayashi
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Dieter Müller
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Francis Connesson
  Rini van Bracht
  Marco Zanetti
  Allen Gilbert
  Yoshihiko Mano

Ausrichterplätze:
  Yoshio Yoshihara
  Takamitsu Arakawa
  George Kai
  Karsten Lieberkind

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans Junichi Komori und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1989

Einzelnachweise 

1989 5
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Japan
Sportveranstaltung in Yokohama